La saison 1997-1998 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. À partir de cette saison, ce sont de nouveau les 3 derniers du classement qui descendent en deuxième division.

C'est le club du Steaua Bucarest, tenant du titre depuis 5 ans, qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire. Le Steaua Bucarest égale le record du Chinezul Timisoara qui avait remporté 6 titres consécutifs de champion entre 1922 et 1927.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
1997 en Roumanie
1998 en Roumanie